Euporie ist der Name

einer Hore aus der griechischen Mythologie, siehe Euporie (Mythologie).
eines nach ihr benannten Monds, siehe Euporie (Mond).